

Оценки в источниках 

Плутарх приписывает Александру Македонскому основание более 70 городов. По мнению современных историков, не менее 60 из них являлись существовавшими ранее туземными поселениями, которые были укреплены и перестроены армией Александра. Стефан Византийский говорит о 18 городах, носивших имя царя Македонии. Также источники сообщают, что во время кампаний в Бактрии и Согдиане Александр возвёл 7 (Юстин) или 8 (Страбон) новых городов. Необходимо учитывать, что часть из известных Александрий были основаны или эллинизированы уже после смерти великого завоевателя, в эпоху диадохов.

Список городов

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Эллинизм
Древние города
Списки городов